Grădinari kan verwijzen naar de volgende Roemeense plaatsen:
 Grădinari, een dorp in de gemeente Drăgănești in het district Bihor
 Grădinari (Caraș-Severin), een gemeente in het district Caraș-Severin
 Grădinari (Giurgiu), een gemeente in het district Giurgiu
 Grădinari (Olt), een gemeente in het district Olt